Jan Keizer (zangpedagoog) (1913-1989), een Nederlands zanger en hoofdvakdocent zang aan het Amsterdams Conservatorium
 Jan Keizer (politicus), voormalig D66-wethouder
 Jan Keizer (Royal Flush), Nederlands zanger en leadzanger van de band Royal Flush, zoon van toetsenist Jan Keizer
 Jan Keizer (scheidsrechter) (1940), een Nederlands voetbalscheidsrechter, actief van 1966 tot 1988
 Jan Keizer (toetsenist) (1952), een Nederlands toetsenist en lid van meerdere Volendamse formaties
 Jan Keizer (zanger) (1949), een Nederlands zanger en lid van de Volendamse band BZN